Лопенка - название населённых пунктов и географических объектов.

Населённый пункт 
 Лопенка — село в Подкарпатском воеводстве;

Река 
 Лопенка — река в Московской области.